Mean Girl può riferirsi a diverse incisioni degli Status Quo:

Mean Girl – singolo del 1973
Mean Girl – album del 1979